Хосе Мария Альварес (; род. 31 мая 1942, Картахена, Испания) — испанский поэт, писатель и переводчик.

Изучал философию и литературу в Университете Мурсии, философию в Сорбонне, затем историю и географию в высших учебных заведениях Испании.

Главным сочинением Хосе Марии Альвареса является цикл «Музей восковых фигур» (),, над которым он работал в течение многих лет.

Кроме того, им переведены на испанский язык романы Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» и «Уир Гермистон», «Зов предков» Джека Лондона, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По, сонеты Уильяма Шекспира, собрания стихотворений Франсуа Вийона и Константина Кавафиса, отдельные стихотворения Т. С. Элиота, Фридриха Гёльдерлина, Владимира Маяковского («Флейта-позвоночник»).

В творчестве Хосе Марии Альвареса прослеживается ряд характерных тенденций для современной испанской поэзии. Герой его стихов не бунтарь, желающий изменить мир, но бонвиван и декадент. Его стихи часто открываются развёрнутым эпиграфом или несколькими, далее следует само стихотворение, в котором поэт пытается организовать хаос, чтобы объяснить непонятный ему мир.

Семья 
Первая жена - Элин Эли. От первого брака двое детей - Мигель (1964) и Рафаэль (1966).
Вторая жена - Кармен Мари.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хосе Марии Альвареса
 Стихи Хосе Марии Альвареса

Поэты Испании
Испанские поэты